

Села:
 Балівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Балівка — Полтавська область, Полтавський район
Залізниця:
 Балівка — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці